Nereu Ramos — 20º presidente do Brasil
Palácio Nereu Ramos — edifício projetado por Oscar Niemeyer para abrigar o Congresso Nacional do Brasil
 Praça Nereu Ramos — praça do município de Criciúma, estado de Santa Catarina
 Presidente Nereu — município no estado de Santa Catarina

Desambiguações de história
Desambiguações de geografia
Desambiguações de construções